Salwá (arabiska: سَلْوَى, سلوى) är en del av en befolkad plats i Kuwait.   Den ligger i provinsen Muḩāfaz̧at Ḩawallī, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Kuwait Stad. Salwá ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Salwá är platt. Havet är nära Salwá österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Salwá.  Närmaste större samhälle är As Sālimīyah,  km norr om Salwá. 

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Del av en befolkad plats
Orter i Muḩāfaz̧at Ḩawallī